Le Masters de tennis féminin est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1987, classée en catégorie Masters, se dispute à New York du 16 au .

Steffi Graf remporte le simple dames. En finale, elle bat Gabriela Sabatini, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Navrátilová et Pam Shriver.

Faits marquants 
L'épreuve de simple voit s'imposer la jeune numéro un mondiale Steffi Graf (18 ans) face à Gabriela Sabatini (17 ans), tombeuse en quarts de la quintuple tenante du titre Martina Navrátilová. L'Allemande enregistre à cette occasion le premier de ses cinq succès dans cette compétition. Ce tournoi marque la fin d'une époque pour Navrátilová et Evert (battue au premier tour par Sylvia Hanika) qui ne parviennent pas à se hisser en finale, une première depuis la création du tournoi en 1972.

Pour la  depuis 1981, Martina Navrátilová et Pam Shriver remportent le double dames.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de tennis féminin
 Saison 1987 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 1987
Masters
Tennis aux États-Unis en 1987
Masters
Tennis en novembre 1987